Кубок Мальти з футболу 2016–2017 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру на Мальті. Титул здобула Флоріана.

Календар

Регламент 
Відповідно до формату змагань клуби Прем'єр-ліги стартують з 1/16 фіналу, у перших двох та в попередньому раунді грають клуби 2 - 4 дивізіонів.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 грудня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 січня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 лютого 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Мальти на soccerway 

2016–2017
Мальта
Мальта